Turnagra, een Nieuw-Zeelands geslacht van vogels
 Noordereilandpiopio
 Zuidereilandpiopio
 Piopio (Nieuw-Zeeland), een plaats in Nieuw-Zeeland